Йорг Вирке (Фирке) () — современный немецкий ихтиолог, специализирующийся на аквариумных рыбках.

В настоящее время Вирке живёт и работает в немецком городе Хузум. Вирке регулярно публикуется в журналах, посвященных аквариумистике, некоторые из его статей переведены на русский язык. Аквариумисты могут задавать учёному вопросы в гостевой книге его сайта. Вирке первым описал виды лабиринтовых рыб Betta coccina, Betta edithae, Channa bleheri, Sphaerichthys acrostoma и Sphaerichthys selatanensis

Публикации 
 Vierke, J.; 1979? 1988; Dwarf Cichlids; TFH Publications, Inc., Neptune, NJ.
 Jorg Vierke, 1988, Bettas, Gouramis and other Anabantoids, published by T.F.H
 Dr. Jörg Vierke, Fischverhalten beobachten und verstehen, Kosmos Verlag 1994, 22001.
 Jörg Vierke, Vierke’s Aquarium Book: The Way the Germans Do It, 1986, TFH Publications, Inc.
 Dr. Jörg Vierke, Your Home Aquarium, TFH, 1991

Ссылки 
 сайт Йорга Вирке
 книги Йорга Вирке на сайте Амазон

Ихтиологи Германии